Rafaël Harvey-Pinard, född 6 januari 1999, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till Montreal Canadiens i National Hockey League (NHL) och spelar för Rocket de Laval i American Hockey League (AHL).

Han har tidigare spelat för Huskies de Rouyn-Noranda och Saguenéens de Chicoutimi i Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Harvey-Pinard draftades av Montreal Canadiens i sjunde rundan i 2019 års draft som 201:a spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Rafael Harvey-Pinard NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Rafael Harvey-Pinard hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1999
Levande personer
Idrottare från Québec
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Élites de Jonquière
Spelare i Huskies de Rouyn-Noranda
Spelare valda i NHL Entry Draft 2019
Spelare valda av Montreal Canadiens i NHL Entry Draft
Spelare i Saguenéens de Chicoutimi
Spelare i Rocket de Laval
Spelare i Montreal Canadiens